Trantow bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Sassen-Trantow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

Trantow ist der Familienname folgender Personen:

 Rüdiger Trantow (1926–2019), deutscher Musikpädagoge als Leiter der Musikschule Steglitz-Zehlendorf in Berlin, Komponist, Dirigent
 Cordula Trantow (* 1942), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Intendantin
 Cornelius Trantow (* 1965), deutscher Chorleiter, Professor für Chorleitung
 Herbert Trantow (1903–1993), deutscher Komponist
 Thorsten Trantow (* 1975), Grafik-Designer, Illustrator und Cartoonist